13-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Первой лиги. Проводился в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 18 июля 2003 года — 18 июня 2004 года. Победителем турнира стала команда «Закарпатье» (Ужгород).

Участники

Примечания 
 Перед началом сезона команда «Нива» носила название ФК «Винница».
 Перед началом сезона команда «Красилов-Оболонь» носила название «Красилов».
 В первом круге команда «Борекс-Борисфен» носила название «Система-Борекс».
 В первом круге команда «Спартак-Горобына» носила название «Спартак» Сумы.

Итоговая таблица

Примечания 
 Команда «Звезда» (Кировоград), вылетевшая из высшей лиги в первую, переведена во вторую лигу.
 Место команды «Звезда» (Кировоград) в первой лиге в сезоне 2004/05 заняла команда «Полесье».
 Команда «Красилов-Оболонь» (Красилов) по окончании сезона объединилась с командой «Подолье» (Хмельницкий) под названием «Подолье» (Хмельницкий) и будет выступать в первой лиге.

Бомбардиры

Ссылки 
 Обзор Первой лиги 
 СПОРТ.СОМ.UA / Новости спорта: футбол, обзоры, анонсы, форум, фото, видео и многое другое  
 14 Чемпионат Украины по футболу. On-line трансляции матчей тура
 FANAT.COM.UA / Сайт футбольных болельщиков 

Первая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004
Футбол на Украине в сезоне 2003/2004